Aït Daoud, une localité de la commune algérienne de Leflaye, dans la wilaya de Béjaïa ;
 Aït Daoud, une localité de la commune algérienne de Yattafène, dans la wilaya de Tizi Ouzou ;
 Ait Daoud, une ville marocaine de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz.